Каменный город (Занзибар)
 Каменный город (Нанкин)
 Каменный город (Пермский край), расположенный близ пос. Усьва